Obhájkyní titulu soutěže ženské dvouhry byla australská tenistka a světová sedmička Samantha Stosurová, která vypadla ve čtvrtfinále poté, co nestačila na světovou jedničku Viktorii Azarenkovou. V rozhodujícím třetím setu prohrála až v tiebreaku poměrem 5:7. Vítězka si do žebříčku připsala 2 000 bodů a získala odměnu 1 900 000 dolarů.

Bývalá světová jednička Belgičanka Kim Clijstersová poté, co ve druhém kole prohrála s teenagerkou Laurou Robsonovou, podruhé ukončila profesionální kariéru. Porážka na newyorském grandslamu znamenala přerušení série 22 vítězných zápasu v řadě, když z posledních tři účastí v letech 2005, 2009 a 2010 si připsala triumf. Bezprostředně po utkání prohlásila: „Mám rozhodně pocit, že tohle je perfektní místo na konec. Jenom bych si přála, aby to nebylo dnes“. Na okruh se Clijstersová potřetí vrátila v únoru 2020.

Třiašedesátá hráčka žebříčku Češka Iveta Benešová po vyřazení v úvodním kole předčasně ukončila sezónu. Důvodem bylo dlouhodobé zranění ramena.

Vítězkou se stala čtvrtá nasazené Američanka Serena Williamsová, která ve finále zdolala běloruskou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou ve třech sadách. V rozhodujícím dějství již prohrávala 3–5 na gamy, ale sérií čtyř vítězných her utkání otočila. Připsala si tak čtvrtý singlový titul z newyorského majoru a v této soutěži celkově patnáctý grandslamový. Po Steffi Grafové a starší sestře Venus Williamsové se stala třetí tenistkou historie, která dokázala v jedné sezóně vyhrát Wimbledon, letní olympijské hry a US Open.

Nasazení hráček 
  Viktoria Azarenková (finále)
  Agnieszka Radwańská (4. kolo)  Maria Šarapovová (semifinále)
  'Serena Williamsová (vítězka)
  Petra Kvitová (4. kolo)  Angelique Kerberová (4. kolo)  Samantha Stosurová (čtvrtfinále)  Caroline Wozniacká (1. kolo)  Li Na (3. kolo)  Sara Erraniová (semifinále)
  Marion Bartoliová (čtvrtfinále)
  Ana Ivanovićová (čtvrtfinále)
  Dominika Cibulková (3. kolo)
  Maria Kirilenková (3. kolo)
  Lucie Šafářová (3. kolo)
  Sabine Lisická (1. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (2. kolo)
  Julia Görgesová (1. kolo)
  Naděžda Petrovová (4. kolo)
  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)
  Christina McHaleová (1. kolo)  Francesca Schiavoneová (1. kolo)  Kim Clijstersová (2. kolo)  Klára Zakopalová (1. kolo)  Yanina Wickmayerová (2. kolo)  Monica Niculescuová (1. kolo)  Anabel Medinaová Garriguesová (1. kolo)
  Čeng Ťie (3. kolo)
  Tamira Paszeková (1. kolo)  Jelena Jankovićová (3. kolo)
  Varvara Lepčenková (3. kolo)
  Pcheng Šuaj (1. kolo)

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

3. sekce

Dolní polovina

5. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| team-width=180

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= C Wozniacká
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= I-C Beguová
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2='''6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské dvouhry na US Open 2012

US Open 2012